Vilar do Monte (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Vilar do Monte (Macedo de Cavaleiros), een plaats in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros
 Vilar do Monte (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima